Párkai István (1896–1974) gépészmérök
 Párkai István (1928–2023) Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karvezető